Трубицино — название нескольких населённых пунктов:

 Трубицино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Трубицино — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Трубицино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Трубицино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Трубицино — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Трубицино — село в Покровском районе Орловской области.
 Трубицино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Трубицино — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.
 Трубицино — деревня в Конаковском районе Тверской области.

См. также 
 Трубицыно